В парному розряді жіночого тенісного турніру Porsche Tennis Grand Prix 1987, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1987, Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер виграли титул, у фіналі перемігши пару Зіна Гаррісон і Лорі Макніл 6–1, 6–2.

Сіяні пари 

 Мартіна Навратілова /  Пем Шрайвер (чемпіонки)
 Кеті Джордан /  Гелена Сукова (півфінал)

 Зіна Гаррісон /  Лорі Макніл (фінал)
 Світлана Чернєва /  Лариса Нейланд (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Porsche Tennis Grand Prix